Frasso steht für:

 Frasso Sabino, eine Gemeinde in der Provinz Rieti in der italienischen Region Latium
 Frasso Telesino, eine Gemeinde in Italien in der Region Kampanien in der Provinz Benevento